Марико:
  — коммуна в Мали, входит в состав округа Нионо области Сегу.
 Марико — населённый пункт в панамской провинции Кокле.
 Марико — река в Южной Африке, сливаясь с рекой Крокодайл образует Лимпопо.
  — женское японское имя. Известные носители:
 Марико Мукаи (1937) — японская сэйю.
 Марико Мори (1967) — современная японская художница.
 Марико Кода (1969) — японская сэйю.
 Марико Синода (1986) — японский идол, певица и актриса, участница команды A японской поп-группы AKB48.

См. также 
 Умар Марико (1959) — малийский левый политический деятель.